Alexandre Fabre peut désigner :
 Alexandre Fabre (1750-1842), homme politique français ;
 Alexandre Fabre (1950-), acteur français.